Teteocan, est le royaume des dieux aztèques.
 Ilhuicatl-Teteocan, est le douzième ciel aztèque.